Temper (film) - een film uit 1915
 Temper (bedrijf) - een Nederlands online platform